

Álbuns 
 For You (álbum de Casey Donovan), 2004
 For You (álbum de Philipp Kirkorov, 2007
 For You (álbum de Prince), 1978
 For You (álbum de Jo Stafford)
 For You (álbum de 2011 de Jo Stafford)
 For You (álbum de Eddie Kendricks), 1974
 For You (EP), de Luv'
 For You (álbum de Fatin Shidqia), 2013
 Gold Vol. 1, intitulado alternativamente de For You, de Celine Dion
 For You (álbum de Selena Gomez), 2014

Canções 
 "For You", de Bruce Springsteen, 1973
 "For You", de The Calling, 2003
 "For You", de Ricky Nelson, 1933
 "For You", de Split Enz
 "For You", de Keith Urban
 "For You", de Coldplay do álbum Parachutes
 "For You", de H.I.M. do álbum Greatest Love Songs Vol. 666
 "For You", de John Denver
 "For You", de Killswitch Engage do álbum As Daylight Dies
 "For You", de Michael W. Smith
 "For You", de My Dying Bride do álbum Like Gods of the Sun
 "For You", de The Outfield

Outros 
 For You: Original Stories and Photographs by Bruce Springsteen's Legendary Fans, um livro sobre Bruce Springsteen